На летних Олимпийских играх 1996 года американская делегация состояла из 646 человек. Она принимала участие в соревнованиях по 31 видам, получив всего 101 медаль, из них золотых: 44, серебряных: 32 и бронзовых: 25 (став 1-й в медальном зачёте). Знаменосцем сборной на церемонии открытия был Брюс Баумгартнер; на церемонии закрытия — Майкл Матз.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бейсбол 

 Состав команды

 Результаты
 Предварительный раунд

 1/2 финала

 Матч за 3-е место

Итог: -е место

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

 Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996